Кролл (Croll, Krall, Kroll) — фамилия.

Известные носители 
 Кролл, Анатолий Ошерович (род. 1943) — джазовый дирижёр, композитор, пианист, аранжировщик.
 Кролл, Вильгельм (1889—1973) — люксембуржский металлург, известный изобретением способом извлечения металлического титана из руды.
 Кролл, Дайана (род. 1964) — канадская джазовая певица и пианистка.
 Кролл, Кристи (род. 1948) — американская фигуристка и тренер.
 Кролл, Ник (род. 1978) — американский актёр, сценарист и продюсер.
 Кролл, Иоахим (1933—1991) — немецкий серийный убийца.
 Кролл, Ове (род. 1952) — датский шахматист.
 Кролл, Освальд (1560—1609) — немецкий парацельсианец, придворный алхимик Рудольфа II.
 Кролл, Уильям (1901—1980) — американский скрипач, композитор и музыкальный педагог.

Другое 
 «Кролл» — название башенного крана К-10000 датской компании Kroll Kranes.